Roque Sáenz Peña fue un político argentino; otros usos podrían incluir:

 Hospital Roque Sáenz Peña, en Rosario.
 Presidencia Roque Sáenz Peña, una ciudad de la Provincia del Chaco.
 Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, calle principal del barrio de San Nicolás en Buenos Aires, Argentina.
 Barrio Presidente Roque Sáenz Peña, un barrio de Buenos Aires.
 Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, un departamento de Provincia de Córdoba en Argentina.
 Aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña, aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Argentina (PRQ).